

События 
 10 января — Договор Ахмет-паши между Турцией и Ираном.
 1 февраля — Рештский договор России с Ираном. Ирану возвращены Астрабад, Гилян, Мазандеран.
 2 февраля — в России учреждена Воинская морская комиссия, оформившая первую военно-морскую доктрину России.
 16 августа — мальтийский флот под командованием адмирала Шамбре одержал победу над османами в .
 Восстание в панстве Опоченском (Чехия).
 1732—1733 — Надир вернул все оккупированные турками территории.
 Основан посёлок Талица.
 Основано село Черемшан.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1732 году

 24 января — Пьер Бомарше, французский драматург и публицист (ум. 1799).
 22 февраля — Джордж Вашингтон, первый президент США.
 1 апреля — Франц Йозеф Гайдн, австрийский композитор (ум. 1809).
 30 сентября — Жак Неккер, французский финансист и политик (ум. 1804).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1732 году
 31 октября — Виктор-Амадей II, король Сардинского королевства в 1720—1730 годах (род. 1666).

См. также

Примечания